Esistono più comuni francesi con questo nome

Roye – Alta Saona
Roye – Somme